Пенев — болгарская фамилия, образованная от имени Пенё ().

 Пенев, Благой (1911—?) — болгарский военный и политический деятель.
 Пенев, Боян (1882—1927) — болгарский литературовед, член-корреспондент БАН.
 
 Пенев, Крум (1901-?) — болгарский поэт. Автор слов гимна Болгарии Републико наша, здравей!.
 Пенев, Любослав (род. 1966) — болгарский футболист.
 Пенев, Пенчо (род. 1947) — болгарский юрист, министр.
 Пенев, Пенё (Пеньо):
 Пенев, Пеньо (род. 1926) — болгарский офицер, полковник.
 Пенев, Пеньо (1930—1959) — болгарский поэт.
 Пенев, Пеньо (род. 1944) — болгарский учёный, ректор Университета архитектуры, строительства и геодезии.